Majaky (ukrainisch ; wörtlich „Leuchttürme“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Majaky (Kramatorsk)
 in der Oblast Odessa, Rajon Odessa, siehe Majaky (Odessa)
 in der Oblast Odessa, Rajon Okny, siehe Majaky (Okny)
 in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Majaky (Dubno)
 in der Oblast Winnyzja, Rajon Tultschyn, siehe Majaky (Tultschyn)

Majaky ist auch der ehemalige Name eines Dorfes in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk, siehe Knjahynynok